Ралли Португалии 2016 года (официально 50. Vodafone Rally de Portugal) — пятый этап чемпионата мира по ралли 2016 года, проходивший с 19 по 22 мая. Это 50-ый Ралли Португалии в истории и 44-ый в рамках чемпионата мира.

Британец Крис Мик одержал свою вторую победу в карьере и первую в Португалии.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году